Die Liste der Trainer der spanischen Fußballnationalmannschaft enthält alle Nationaltrainer () die die Spanische Fußballnationalmannschaft der Männer bei offiziellen Begegnungen betreut haben.

Legende 
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 Sp. = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen

Nationaltrainer 
Die spanischen Nationaltrainer chronologisch aufsteigend geordnet:

(Datenstand: 19. Juni 2021),

Statistik 
Statistik aller Nationaltrainer (Datenstand: 19. Juni 2021):

Siehe auch 
 Liste der spanischen Fußballnationalspieler
 Liste der Länderspiele der spanischen Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 Alle Nationaltrainer der spanischen Fußballnationalmannschaft. rsssf.com (englisch, spanisch)
 rfef.es – Offizielle Homepage des spanischen Fußballverbandes (RFEF) (spanisch)

Spanischen Fussballnationalmannschaft
Trainer
!